America in Concert kan betrekking hebben op vier livemuziekalbums van de muziekgroep America:
America Live met opnamen uit 1976/1977
America in Concert (King Biscuit Flower Hour) met opnamen uit 1982 voor King Biscuit Flower Hour
America in Concert (Santa Barbara) met opnamen uit 1985 (Santa Barbara)
The Grand Cayman Concert met een opname van een concert op 5 april 2002